Die Irish League 1925/26 war die 32. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Belfast Celtic wurde zum vierten Mal Meister.

Modus 
Die zehn Mannschaften aus der Vorsaison spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1925/26
Fußballsaison 1925/26